Ligue 1 2007/2008 var den 70:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll.

Tabell

Källor
 LFP.fr - officiell webbplats
 Soccerway.com

2007/2008
Fotbollssäsongen 2007/2008
2007 i Frankrike
2007 i Monaco
2008 i Frankrike
2008 i Monaco